Ciutadella de Menorca er en by på øen Menorca i øgruppen De Baleariske Øer i Middelhavet. Byen har et areal på og et befolkningstal på  indbyggere.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Byer på de Baleariske Øer
Menorca